Robert Sawyer (Attorney General) (1633-1692)
 Roberto Sawyer (ur. 1986) – lekkoatleta kostarykański, młociarz
 Robert J. Sawyer (ur. 1960) – pisarz SF
 Robert Bernard Sawyer, AIA, G.C. Architect (ur. 1964)
 Chop Top, brat Leatherface, fikcyjny seryjny morderca z Teksańskiej masakry piłą mechaniczną
 Robert William Sawyer (1880–1959) – polityk
 Robert Sawyer (morderca)